Cette page présente la  en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Entraineurs 
David Darricarrère
Joe Worsley
Pierre-Henry Broncan 
Romain Teulet

La saison

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Top 14

Classement Top 14

Coupe d'Europe 

Dans la coupe d'Europe, le Castres olympique fait partie de la  et est opposée aux Anglais des Harlequins et aux Irlandais du Munster Rugby.

|}

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Coupe d'Europe  
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2022-2023
Castres